Цинцар-Маркович () — сербская фамилия. Известные носители:

 Цинцар-Маркович, Александр (1889—1947) — сербский государственный и политический деятель, дипломат.
 Цинцар-Маркович, Димитрие (1849—1903) — сербский государственный и политический деятель, премьер-министр Сербии в 1902—1903 годах.